Meteora a Linkin Park második stúdióalbuma
 Meteora, szlovák heavy metal együttes
 Meteora, Spiros Stathoulopoulos 2012-es filmje

Hasonló
 Meteorák, sziklacsúcsokon magasodó bizánci kolostorok